Konkurs na skoczni normalnej kobiet – jedna z konkurencji skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018, która została rozegrana 12 lutego 2018.

Tytułu wywalczonego w 2014 broniła Carina Vogt. Kolejne pozycje medalowe zajęły wówczas Daniela Iraschko-Stolz i Coline Mattel.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2018